Toksvig ist der Familienname von:

 Frithjof Toksvig (* 1962), dänischer Komponist und Musiker
 Sandi Toksvig (* 1958), britische Schriftstellerin, Komikerin, Radio- und Fernsehmoderatorin und Politikerin